Поллинг-ин-Тироль () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  70342.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Готтлиб Егер.

Примечания 

Общины Тироля